4L est le nom donné à une voiture construite par Renault.
 4L est un girl group musical sud-coréen.